Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2010 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 27. bis 29. August 2010 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 35 kB)

Herreneinzel (Qualifikation)
2010